Pierluigi Benedettini (Murata, 18 de agosto de 1961) é um ex-futebolista samarinês.

Carreira 
Em clubes, Benedettini jogou apenas pelo San Marino Calcio, único time semi-profissional de seu país (joga a Serie D do Campeonato Italiano), entre 1987 e 1995, quando encerrou sua carreira - fora dos gramados, era motorista de ônibus.

Pela Seleção São-Marinhense, jogou 25 partidas entre 1990 e 1995. Em 5 anos como jogador da Sereníssima, Benedettini levou 33 gols nas eliminatórias para a Eurocopa de 1992, 49 nas eliminatórias europeias da Copa de 1994 (Grupo 2) e 24 durante as eliminatórias da Eurocopa de 1996. No total, foram 106 bolas contra seu gol (média de 4,24 por jogo).

Links
 Perfil de Pierluigi Benedettini - OGol 
 

Futebolistas de San Marino